Emma Stebbins (1815-1882), sculptrice américaine ;
 George Ledyard Stebbins (1906-2000), généticien et botaniste américain ;
 Joel Stebbins (1878-1966), astronome américain ;
 Robert Cyril Stebbins (1915-), herpétologiste américain ;
 Robert Stebbins (1938-), auteur, chercheur et universitaire.

 Stebbins, ville d'Alaska, aux États-Unis.